Astat (85At) má 39 známých izotopů (všechny jsou radioaktivní) , s nukleonovými čísly 191 až 229, a řadu jaderných izomerů. Nejstabilnější izotopy jsou 210At (poločas přeměny 8,1 hodiny), 211At (7,214 h), 209At (5,42 h), 207At (1,81 h) a 208At (1,63 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 31 minut, většina pod 1 minutu.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

Astat
Astat